Юношеская сборная Турции по футболу — национальная футбольная сборная Турции, составленная из игроков не старше 15-19 лет.

Подробнее:
 Сборная Турции по футболу (до 17 лет) (чемпион Европы 1994, 2005)
 Сборная Турции по футболу (до 19 лет)